Вторая лига Белоруссии по футболу 2021 году соревнование по футболу среди белорусских команд 2021 года во Второй лиге.

На первом этапе 6 зон в соответствии с областным делением. По две лучшие команды из Гомельской, Могилевской, Гродненской, Витебской области, три лучшие из Брестской и пять лучших из Минской областей составили 16 команд для финального этапа. На финальном этапе 16 команд составили 8 пар для матчей 1/8 финала по формату «дома и на выезде» через слепой жребий. На этой стадии разводились команды из одного дивизиона и победителей дивизионов. Победители вышли в 1/4 финала, где разыграли по системе игры на выбывание места с 1 по 8.

Перед стартом сезона стало известно о переименовании «Динамо-Брест-1960» (Малорита) в «Малориту».

На предварительном этапе должно было быть 7 зон, но так как в зоне «Минск» изъявило желание участвовать только 3 команды — БГУ, «Энергетик-БГАТУ» и «Свислочь-БГУФК», было принято решение распределить их в зону Минской области. После этого «Свислочь-БГУФК» отозвала свою заявку.

Региональный этап

Могилёвская область

Гродненская область

Витебская область

Восток

Запад

Второй этап

Брестская область

Восток

Запад

Второй этап

Гомельская область

Минская область

Север

Юг

Стыковые матчи за места с 1-е по 19-е

Финальный этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

За 3—8-е места 
13 ноября прошли матчи за 3-е, 5-е и 7-е места.

Финал

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2021
 Первая лига Белоруссии по футболу 2021
 Кубок Белоруссии по футболу 2020/2021
 Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022

Примечания 

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021
Спорт в Белоруссии в 2021 году